Огонь — название некоторых фильмов:

 Огонь! — итальянский фильм 1968 года
 Огонь — индийско-канадский фильм 1996 года
 Огонь — российский фильм 2020 года